В этой статье представлен список известных людей, умерших в 911 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 911 году

Февраль 
 28 февраля —  — духовный и повстанческий исмаилитский лидер берберов Кутама; казнён

Апрель 
 4 апреля —  — китайский принц династии Тан, военный губернатор Гуанчжоу
 14 апреля — Сергий III — папа римский (904—911)
 26 апреля — Вифред II Боррель — граф Барселоны, Жироны и Осоны (897—911); отравлен

Август 
 19 августа — Имам Аль-Хади иля-ль-Хакк Яхъя — религиозный и политический лидер на Аравийском полуострове во в конце IX — начале X века. Он был первым зейдитским имамом правившим в высокогорном Йемене в 897—911 годах. Основал династию Рассидов, которая правила в Йемене до 1962 года.

Сентябрь 
 Людовик IV Дитя — король Восточно-Франкского королевства и король Лотарингии (900—911)

Ноябрь 
 Бурхард I — герцог Швабии (909—911), маркграф Реции (895—911); казнён по обвинению в государственной измене

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Ибн ар-Раванди — арабский мыслитель и литератор, критик Корана. Дата смерти предположительна
  — китайский военный губернатор Ганьчжоу (910—911), убит
  — патриарх Иерусалимский (908—911)
 Этельред II — король Мерсии (879—883), лдормен Мерсии (883—911)

См. также 
 Список умерших в 910 году
 Список умерших в 912 году

911